Steingass ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Joseph Steingass (1825–1903), Linguist
 Nicole Steingaß (* 1979), deutsche politische Beamtin
 Toni Steingass (1921–1987), Komponist